Абракада́бра (от ):
 Абракадабра — таинственное слово, которому приписывалась чудодейственная сила.
 Абракадабра в общеупотребительном значении — это любое непонятное слово или непонятный набор слов, бессмыслица.
 «Абракадабра» — рассказ Эрика Фрэнка Рассела.
 Абракадабра — фигура пилотажа, при которой происходит неупорядоченное (неконтролируемое) движение самолёта.
 «Абракадабра» — развлекательная программа на Первом Канале.
 «Abracadabra» — альбом группы Steve Miller Band (1982), а также песня из этого альбома, выпущенная также в виде сингла.
 «Abracadabra» — аргентинская музыкальная группа (1970—2005 гг.), состоявшая из братьев Виктора и Мигеля Анхель Капуста (Víctor y Miguel Ángel Kapusta), а также Мануэля Дробласа (Manuel Droblas) и Орландо Бертарини (Orlando Bertarini). Солистом группы был Виктор Капуста. Наиболее известными песнями группы являются «Domingo en Buenos Aires», «Quédate», «Un gran amor» и «Ayúdame a olvidar».

См. также 
 Радио «Абракадабра» — альбом российского и советского певца и музыканта Сергея Минаева, записанный в 1987 году.

Примечания